Fabrizio Dentice (1539-1581) – compositore, liutista e gambista italiano
 Fabrizio Dentice (1919-2020) – scrittore italiano